Добринская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Добринская волость (Боровский уезд) — в составе Калужской губернии, Боровский уезд
 Добринская волость (Оренбургский уезд) — в составе Оренбургской губернии, Оренбургский уезд
 Добринская волость (Бугульминский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугульминский уезд
 Добринская волость (Лебедянский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Лебедянский уезд